Влади́мир Зару́бин:
* Зарубин, Владимир Иванович (1925—1996) — советский художник, мультипликатор.
 Зарубин, Владимир Степанович (1922—1947) — Герой Советского Союза.